AGJ peut faire référence à :
  ;
 Association genevoise des journalistes, une section du syndicat suisse des journalistes Impressum.